

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Langv“ beginnt.

Langv 



Langva 
 Langvad, Annika (* 1984), dänische Radsportlerin
 Langvad, Jonas (* 1983), dänischer Basketballspieler